

Sciences humaines et sociales 
 Le mot serra signifie « scie » ou « massif de montagnes » en portugais et en galicien, « serre » ou « chaîne de montagnes » en italien.

Culture et société

Alimentation 
 Le serra ou sérac est un fromage frais blanc compact et maigre fabriqué à partir de petit-lait, d'origine suisse et française.
 Le queijo da Serra est un fromage de brebis fabriqué dans la région de la serra da Estrela, au Portugal.

Monuments 
 La villa Saluzzo Serra est un bâtiment de Gênes, en Italie.

Patronyme 

 la famille  ;
 Adriana Serra (1923-1995), une actrice italienne ;
 Albert Serra, un réalisateur espagnol ;
 Anna Serra, une athlète et triathlète espagnole ;
 Antoine Serra (1908-1995), un peintre et graveur français d'origine sarde ;
 Antoni Serra, un entraîneur espagnol de basket ;
 Chico Serra, un pilote automobile brésilien ;
  ;
 Éric Serra (né en 1959), un compositeur français ;
 Ernesto Serra (1860-1915), un peintre italien ;
  ;
 Florent Serra, un joueur de tennis français ;
 Francesco Serra-Cassano (1783-1850), un cardinal italien ;
 Francisco de Serra e Moura (1898-?), un footballeur portugais ;
 Jaume Serra Serra, un homme politique andorran ;
 Jean Serra, un mathématicien et ingénieur français ;
 José Correia da Serra (1750-1823), un abbé portugais, philosophe, diplomate, homme politique et scientifique
 José Serra, un homme politique brésilien ;
 José Serra Gil, un cycliste espagnol ;
 Junípero Serra, un prêtre-missionnaire franciscain espagnol ;
 Koldo Serra, un réalisateur et scénariste espagnol ;
 Luciana Serra, une soprano italienne ;
 Manuel Serra (1884-1963), un homme politique catalan ;
 Manuel Francisco Serra (1935-date de décès inconnue), un footballeur portugais ;
Manuela Serra, une cinéaste portugaise ;
 Maurizio Serra, un écrivain et diplomate italien ;
 Narcís Serra i Serra, un homme politique et économiste espagnol ;
  ;
 , page d'homonymie ;
 Richard Serra, un artiste d'art contemporain américain ;
 Roberto Serra (1982-), un patineur de vitesse sur piste courte italien ;
 Yves Serra (1937-2004), un professeur et juriste français.

Toponyme

Brésil 
 Serra, un quartier de la ville de Belo Horizonte ;
 Serra, une municipalité de l'État de l'Espírito Santo ;
 Serra Alta, une municipalité de l'État de Santa Catarina.
 Serra Azul de Minas, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Serra Azul, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Serra Branca, une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Serra da Raiz, une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Serra da Saudade, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Serra de São Bento, une municipalité de l'État du Rondônia ;
 Serra do Cachimbo ;
 la serra do Mar, une formation montagneuse du sud du Brésil ;
 Serra do Mel, une municipalité de l'État du Rondônia ;
 Serra do Navio, une municipalité de l'État de l'Amapá ;
 Serra do Ramalho, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Serra do Salitre, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Serra dos Aimorés, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Serra Dourada, une municipalité de l'État de Bahia ;
 la serra Geral, une formation montagneuse dans l'État de Santa Catarina ;
 Serra Grande, une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Serra Negra do Norte, une municipalité de l'État du Rondônia ;
 Serra Negra, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Serra Nova Dourada, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Serra Preta, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Serra Redonda, une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Serra Talhada, une municipalité de l'État du Pernambouc ;

Espagne 
 Serra ou A Serra en galicien, une localité de la parroquia de Santiago de Barbadelo, dans la commune de Sarria (province de Lugo) en Galice ;
 Serra, une commune située dans la province de Valence dans la Communauté valencienne ;

France 
 Serra, une piève de l'est de la Corse ;
 Serra-di-Ferro, une commune du département de la Corse-du-Sud ;
 Serra-di-Fiumorbo, une commune du département de la Haute-Corse ;
 Serra-di-Scopamène, une commune du département de la Corse-du-Sud ;

Italie 
 Serra Riccò, une commune de la région Ligurie ;
 le Serra, un torrent la province de Terni en Ombrie, sous-affluent du Tibre ;

Portugal 
 Serra, une freguesia de la municipalité de Tomar ;
 la serra da Estrela, une chaîne de montagnes.
 Serra d'El-Rei, une freguesia de la municipalité de Peniche ;
 , un village ;
 la serra do Gerês, une chaîne de montagnes entre l'Espagne et le Portugal.

Patronyme brésilien
Patronyme hispanique
Patronyme portugais